Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open GDF Suez de Limoges 2014 des Damentennis. Insgesamt nehmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die vom 1. bis 2. November 2014 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2014
Tennisturnier in Limoges